Дядьковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Дядьковское сельское поселение — входит в Кореновский район

Рязанская область
 Дядьковское сельское поселение — входит в Рязанский район